Als Schachweltmeisterschaft der Frauen 1937 werden zwei Wettkämpfe um den Titel der Schachweltmeisterin bezeichnet, die beide von der in London lebenden Tschechoslowakin Vera Menchik gewonnen wurden:

 Der Zweikampf zwischen Vera Menchik und Sonja Graf im Juni und Juli 1937, siehe Schachweltmeisterschaft der Frauen 1937 (Semmering)
 Das Weltmeisterschaftsturnier während der Schacholympiade 1937, siehe Schachweltmeisterschaft der Frauen 1937 (Stockholm)